Valente (usurpador) — usurpador romano do 
 Valente Tessalônico — usurpador romano do 
 Valente (imperador) — imperador romano do 
 Valente (mestre da infantaria) — oficial romano do

Topônimos 
Valente (Bahia) — município brasileiro

Outros 
Valente (quadrinhos) — tira cômica de Vitor Cafaggi
The Brave One (2007) — filme com Jodie Foster, rebatizado no Brasil como Valente
Brave (filme) — da Disney e da Pixar, lançado no Brasil com o título Valente

Desambiguações de cinema
Desambiguações de antropônimos